Distingem intre lege naturala si lege poziitiva. Legea naturala este cea care decurge din natura umana (vezi drept natural), legea pozitiva desemneaza o norma juridica recunoscuta (daca este vorba de o lege naturala) sau stabilita de o instanta politica. 

Dreptul natural este diferit de dreptul pozitiv, care este dreptul in vigoare si care este modificat in functie de evolutia moravurilor. Dreptul natural este ansamblul drepturilor pe  care fiecare individ le poseda datorita apartenentei la umanitate si nu din societatea in care traieste.

Sursele legii pozitive pot fi cutuma, jurisprudenta sau legislatia produsa de un Stat. In cel din urma caz, dreptul pozitiv provine din normele stabilite de puterea legislativa -- legile in special. Prin extensie, aceasta notiune desemneaza orice text provenit de la autoritatea de stat.

Filozofia dreptului